Polska Liga Hokejowa sezon 2002/2003

Sezon został zainaugurowany 8 września 2002.

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów, +/- Różnica bramek

Play off

I runda

o miejsca 1-4 
 Unia Oświęcim - Stoczniowiec Gdańsk 3-0 (5:1, 4:1, 4:1)
 Podhale Nowy Targ - GKS Katowice 1-3 (0:7, 2:10, 4:2, 4:6)

o miejsca 5-8 
 GKS Tychy - KTH Krynica 3-1 (10:5, 4:5d, 5:1, 8:2)
 TKH Toruń - Zagłębie Sosnowiec 3-2 (3:2k, 3:4d, 6:2, 2:3d, 6:3)

Finały

Finał 
 Unia Oświęcim - GKS Katowice 4-0 (7:2, 3:2, 6:3, 3:1)

o 3. miejsce 
 Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec Gdańsk 0-3 (0:3, 2:3, 3:4)

o 5. miejsce 
 GKS Tychy - TKH Toruń 0-2 (3:6, 2:7)

o 7. miejsce 
 Zagłębie Sosnowiec - KTH Krynica 1-3 (5:4, 3:4k, 2:3, 4:7)

Ostateczna kolejność 
 

Legenda:

Przypisy

Bibliografia 
 

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
2002 w hokeju na lodzie
2003 w hokeju na lodzie
2002 w polskim sporcie
2003 w polskim sporcie